Ćurčić (kyrillisch Ћурчић), Čurčić oder Curcic ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Ćurčić (1946–2015), jugoslawischer bzw. serbischer Biologe
 Danica Curcic (* 1985), dänische Schauspielerin serbischer Abstammung
 Fehim Čurčić (1886–1916), Bürgermeister von Sarajevo
 Jovan Ćurčić (* 1941), jugoslawischer Fußballspieler 
 Radisav Ćurčić (* 1965), jugoslawisch-israelischer Basketballspieler
 Radmilo Ćurčić (1930–1993), jugoslawischer Schauspieler
 Radovan Ćurčić (* 1972), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Saša Ćurčić (* 1972), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler
 Slobodan Ćurčić (1940–2017), amerikanischer Kunsthistoriker und Byzantinist serbischer Herkunft